Verschillende leden uit het geslacht Van Borssele:
Wolfert I van Borselen (~1250 - 1 augustus 1299)
Wolfert II van Borselen (voor 1290 - voor 6 april 1317)
Wolfert III van Borselen (ca.1313 - 1351)
Wolfert IV van Borselen (ca.1345 - ca.1400)
Wolfert V van Borselen (1384 - 16 januari 1409)
Wolfert VI van Borselen (~1433 - 29 april 1486)
Wolfert van Borselen Scholengroep, een middelbare-scholengroep in Rotterdam en Lansingerland
Wolfert van Borselenpenning, een penning vernoemd naar Wolfert van Borselen, die Rotterdam in 1299 stadsrechten verleende